Ла Ноблеза има више значења:

 Ла Ноблеза (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ноблеза (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику